Kobylin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kobylin, ville et siège de la gmina de Kobylin

dans la voïvodie de Łódź
 Kobylin, village du powiat de Brzeziny

dans la voïvodie de Mazovie
 Kobylin, village du powiat de Ciechanów
 Kobylin, village du powiat de Grójec 
 Kobylin, village du powiat de Maków 
 Kobylin, village du powiat d'Ostrołęka

dans  la voïvodie de Podlachie
 Kobylin, village 

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Kobylin, village du powiat d'Ełk